Die Boxkämpfe im Schwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1908 in London fanden 27. September im Northampton Institute statt. Es nahmen sechs britische Athleten teil. Jeder Nation standen bis zu 12 Startplätze zur Verfügung. Frankreich und die Niederlande meldeten jeweils einen Boxer, die jedoch zurückzogen und auch Großbritannien zog einen der sieben Gemeldeten zurück.

Wettkampfformart 
Jeder Kampf war über drei Runden angesetzt; die beiden ersten waren drei Minuten lang, die dritte Runde dauerte vier Minuten. Pro Kampf gab es zwei Punktrichter, die in den ersten beiden Runden jeweils fünf und in der dritten Runde sieben Punkte für den besseren Boxer vergaben. Wenn sich die Richter am Ende eines Kampfes nicht auf einen Sieger einigen konnte, konnte der Ringrichter entweder den Sieger ernennen oder eine vierte Runde austragen lassen.

Ergebnisse

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 

Schwergewicht